English puede referirse a:

 Idioma inglés yo

Arte y espectáculos 
Cine
 English Vinglish, película de drama dirigida por Shinde Gauri.
 Johnny English, película franco-británica de Peter Howitt estrenada en el año 2003.
 Johnny English Reborn, película de 2011 dirigida por Oliver Parker.

Danza
 English National Ballet, compañía de ballet de Inglaterra.

Música
 Bad English, supergrupo de hard rock y glam metal británico-estadounidense.
 Exit English, segundo álbum de estudio de la banda de punk rock Strike Anywhere.
 Modern English, grupo inglés de música rock.

Teatro
 English spoken, obra de teatro de Lauro Olmo, estrenada en 1968..

Empresas 
 English Electric, fabricante industrial británico.
 Modelos de aeronaves fabricadas por dicha empresa:
 English Electric Canberra, bombardero de reacción de primera generación fabricado en grandes cantidades durante los años 1950.
 English Electric Lightning, avión caza británico supersónico de la Guerra Fría.

Idioma 
 American English (inglés estadounidense), inglés hablado en los Estados Unidos.
 Basic English (inglés básico), lengua controlada y construida basada en la simplificación del vocabulario y la gramática de la lengua inglesa natural.
 Californian English (inglés de California), inglés hablado en California.
 Modern English (inglés moderno), lengua inglesa actual.
 Old English (inglés antiguo o idioma anglosajón), forma temprana del idioma inglés que se hablaba en buena parte de lo que hoy es Inglaterra y en el sur de Escocia entre los años 425 y 1125 aproximadamente.

Lugares 

Antártida
 Costa English, porción de la costa oeste de la península antártica.

Estados Unidos
 English (Indiana), pueblo en el condado de Crawford, estado estadounidense de Indiana.
 Municipio de English (Illinois), municipio en el condado de Jersey, estado estadounidense de Illinois.
 Municipio de English (condado de Iowa, Iowa), municipio en el condado de Iowa, estado estadounidense de Iowa.
 Municipio de English (condado de Lucas, Iowa), municipio en el condado de Lucas, estado estadounidense de Iowa.

India
 English Bazar, una ciudad de la India.

Personas 
 Alex English, jugador de baloncesto abilio estadounidense de la década de los 80.
 CariDee English, modelo y personalidad de la TV de ascendencia sueco-noruega.
 Carl English, baloncestista canadiense.
 Carl Schurz English, paisajista, horticultor y botánico estadounidense.
 Ellia English, actriz de cine, teatro y televisión estadounidense.
 Katreeya English, cantante, actriz y modelo inglesa.
 Mike English, baloncestista estadounidense.
 Thomas Dunn English, político estadounidense del partido demócrata.

Política 
 English-only movement, movimiento político que propone el uso de la lengua inglesa como única lengua oficial en los Estados Unidos de América.a